Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2006.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Radek Štěpánek ha vinto in finale 6–0, 6–3, contro Christophe Rochus.

Teste di serie

  Rafael Nadal (ritirato per infortunio)
  Nikolaj Davydenko (semifinali)
  David Ferrer (secondo turno)
  Thomas Johansson (primo turno)
  Mario Ančić (primo turno)

 Radek Štěpánek (campione)
 Sébastien Grosjean (ritiro per infortunio)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Igor' Andreev (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 2006
ATP Tour 2006